Schirrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Schirrmann (1874–1961), deutscher Lehrer und Gründer des Deutschen Jugendherbergswerkes
 Wilhelm Schirrmann (1902–1985), deutscher Historiker und Autor, siehe Freerk Haye Hamkens